Brigitte Pogonat (1980 -), une actrice québécoise.
 Catherine Pogonat (1977 -), une animatrice québécoise.
 Constantin IV Pogonat (v. 650 - 685), empereur byzantin.